Hongnung, a korjói Kodzsong király sírja
 Hongnung, Kodzsong koreai császár sírja
 Hongnung, Csongszong (정성) koreai királyné sírja (1757)